Владисла́в Па́влович Львов (1812—1882) — архитектор, академик и профессор архитектуры Императорской Академии художеств. Тайный советник и кавалер.

Биография 
Вольноприходящий ученик Императорской Академии художеств, которую окончил в 1832 году со званием свободного художника. Был признан «назначенным в академики» за «проект университета» (1844). Избран в академики (1845) за «проект инвалидного дома на 25 человек в память какого-либо события». Присвоено звание профессора (1858) за «проект казармы с конюшнями для одного эскадрона».

Состоял архитектором в Вологде (1832—1838). Архитектор Департамента Военных поселений (1840—1857), Императорского человеколюбивого общества (с 1854), старший архитектор Главного инженерного управления в Петербурге (1857—1882), директор Санкт-Петербургского тюремного комитета (с 1865), сверхштатный член Технико-строительного комитета Министерства внутренних дел (1871—1882).

Среди основных построек в Петербурге: церковь св. Екатерины при женской богадельне Е. В. Салтыковой (1846—1850), казармы 1-го батальона лейб-гвардии Преображенского полка (1853—1857), здание военной тюрьмы (образцовый проект, построена Г. С. Войницким, 1874—1876), дом Спасо-Преображенского собора (Артиллерийская, 6, 1877). Строил доходные дома в Петербурге (1850—1870-е).

Похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге с женой Любовью Александровной (01.06.1819 — 06.09.1902).

Известные проекты 
Известными постройками архитектора В. П. Львова в Санкт-Петербурге являются:
 Доходный дом. Жуковского ул., 22 (1852)
 Дом призрения малолетних бедных Императорского Человеколюбивого общества (расширение и перестройка). Лиговский пр., 26 (1852—1853)
 Манеж и конюшни лейб-гвардии Гренадерского полка (перестройка). Загородный пр., 35 (1856—1861)
 Казармы лейб-гвардии Преображенского полка. Миллионная ул., 33 (1853—1857)
 Доходный дом. Достоевского ул., 12 (1858)
 Особняк И. А. Апраксина (перестройка). Литейный пр., 10 (1858)
 Дом В. П. Базилевской (перестройка). Захарьевская ул., 10 (1859)
 Комплекс военной тюрьмы одиночного заключения Морского ведомства. Академика Лебедева ул., 39 (1869)
 Доходный дом А. Я. Качке (надстройка). Большая Московская ул., 5 (1871)
 Дом купцов Мартыновых (расширение). Троицкий пр., 7; Лермонтовский пр., 36 (1873)
 Дом причта Спасо-Преображенского всей гвардии собора. Рылеева ул., 3 (1877)
 Дом Общества вспоможения бедным Спасо-Преображенского собора. Артиллерийская ул., 6 (1877—1878)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Архитекторы Санкт-Петербурга
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)